Franz Theodor Csokor (1885-1969) – commediografo e scrittore austriaco
 Johann Csokor (1849-1911) – medico veterinario austriaco